

Presentación previa 
Mateusz Kowalczyk y Igor Zelenay eran ellos defensores del título, decidieron defender el título por serados.

Sander Arends y Tristan-Samuel Weissborn ganaron el título tras derrotar en la final Nikola Mektić y Antonio Šančić.

Cabeza de serie

  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (Cuartos de final)
  Andrej Martin /  Hans Podlipnik  (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Ken Skupski /  Neal Skupski ''(Primera ronda)
  Rameez Junaid /  Igor Zelenay ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Neckarcup 2016